Randiella är ett släkte av ringmaskar. Randiella ingår i familjen Randiellidae. 

Randiella är enda släktet i familjen Randiellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Gördelmaskar
Randiella